Bruckner syftar oftast på
 Anton Bruckner (1824-1896), österrikisk tonsättare och organist

Fler personer med namnet:

 Agnes Bruckner (född 1985), amerikansk skådespelare
 Amy Bruckner (född 1991), amerikansk skådespelerska
 Ferdinand Bruckner (1891-1958), österrikisk författare

Se även 
 Brückner